Draagvermogen (scheepvaart);
 Draagkracht.